Суперлига 2008/2009 годов () — 96-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый круг

Второй и третий круги

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 2008/09 на сайте rsssf.com

2008/2009
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2008 году
Спорт в Дании в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009